Nefroangiosclerosi benigna
Nefroangiosclerosi maligna